Ženská dvouhra BGL Luxembourg Open 2018 probíhala ve druhé polovině října 2018. Do singlové soutěže lucemburského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v hale nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla stá tenistka žebříčku Carina Witthöftová z Německa, kterou v úvodním kole vyřadila Běloruska Věra Lapková.

Vítězkou se stala nejvýše nasazená světová devítka a 29letá Němka Julia Görgesová, jež ve čtrnáctém kariérním finále zdolala 21letou švýcarskou kvalifikantku Belindu Bencicovou po dvousetovém průběhu 6–4 a 7–5. V probíhající sezóně si po triumfu na lednovém ASB Classic 2018 připsala druhé turnajové vítězství, které představovalo šestý singlový titul na okruhu WTA Tour.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Luxembourg Open
WTA Tour 2018